Gabala, o Qabala, in azero Qəbələ, città dell'Azerbaigian, capoluogo dell'omonimo distretto, già capitale dell'Albania caucasica;
Gabala, o Jable, () è una città della Siria di circa 75.944 abitanti situata a sud di Laodicea, capoluogo del distretto omonimo e bagnata dal mar Mediterraneo.